Islàndia, un estat insular europeu que es troba a l'oceà Atlàntic Nord.
 Islandia (Nova York), una població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Islandia (Florida), una població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Islàndia (programa de ràdio), programa de RAC1 conduït per Albert Om.